Toponímia:
Mokha, ciutat del Iemen
Moca (República Dominicana)
Moca (Puerto Rico)
Moca-Croce, municipi de Còrsega
Moca (Guinea Equatorial)
Moča, poble d'Eslovàquia

 Altres:
Cafè moca
Moca Fútbol Club, club de futbol dominicà